

Герасимово — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Герасимово — присілок, Грязовецький район, Вологодська область